Wonderworld () — седьмой студийный альбом британской хард-рок-группы Uriah Heep, записанный с продюсером Джерри Броном в Мюзикленд-Студиос в Мюнхене и выпущенный 22 июня 1974 года.

Это был последний альбом, записанный с бас-гитаристом Гэри Тэйном, вышедшим из группы в январе 1975 года и затем скончавшимся от передозировки героином.

Список композиций

Участники записи 
 David Byron — вокал
 Mick Box — гитары
 Ken Hensley — клавишные, электроорган, бэк-вокал
 Gary Thain — бас-гитара
 Lee Kerslake — ударные

Дополнения 
 Wonderworld Refliste
 The Official Uriah Heep Discography

Примечания 

Альбомы 1974 года
Альбомы Uriah Heep
Альбомы Bronze Records
Хард-рок-альбомы
Альбомы хеви-метала
Альбомы прогрессивного рока
Альбомы Warner Bros. Records